Роза Хутір — (рос. Роза Хутор) — назва кількох об'єктів, розташованих у Краснополянському муніципальному окрузі Адлерського району Сочі в Російській Федерації:

 Роза Хутір — цілорічний гірськолижний курорт.
 Роза Хутор — кінцева станція Північно-Кавказької залізниці Російської залізниці (рос. — РЖД), розташована в Адлерському районі міста Сочі, Краснодарський край, головний транспортно-пересадочний вузол гірськолижних курортів Сочі.